Уилям Хърт () е американски актьор, носител на „Оскар“.

Биография 
Започва да учи теология, но скоро след това се ориентира към актьорско майсторство. Започва кариерата си на театрална сцена, но по-късно отива да се снима в киното. Разглеждан като интелектуалец, той се превъплъщава майсторски в сложни от психологическа гледна точка характери с широк диапазон.

Владее френски език и притежава жилище в покрайнините на Париж. Има 4 деца от различни бракове.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Родени във Вашингтон (ОК)
Американски актьори и актриси
Носители на награда BAFTA
Носители на „Оскар“